András Bodnár – ex pallanuotista ungherese
 László Bodnár – calciatore ungherese
 Maciej Bodnar – ciclista su strada polacco
 Sándor Bodnár – calciatore ungherese